Вулиця 8 березня — у Броварах
 Вулиця 8 березня — у місті Дніпро
 Вулиця 8 березня — у Жмеринці
 Вулиця 8 березня — у Запоріжжі
 Вулиця 8 Березня — вулиця в Мелітополі.
 Вулиця 8 Березня — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця 8 Березня — вулиця в Одесі

Див. також Вулиця Восьмого Березня